Zonder jou (Rob de Nijs), een single van Rob de Nijs uit 1980
 Zonder jou (Erik Mesie), een single van Erik Mesie uit 1986
 Zonder jou (André Hazes), een single van André Hazes uit 1994
 Zonder jou (Paul de Leeuw en Simone Kleinsma), een single van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma uit 1995
 Zonder jou (album), een album van Jan Smit uit 2002
 Zonder jou (Robert Leroy), een single van Robert Leroy uit 2002
 Zonder jou (Gio), een single van Gio uit 2007
 Zonder jou (Thomas Berge), een single van Thomas Berge uit 2008
 Zonder jou (Peggy), een single van Peggy uit 2010
 Zonder jou (Jan Leliveld), een single van Jan Leliveld uit 2012
 Zonder jou (Samantha Steenwijk), een single van Samantha Steenwijk uit 2013
 Zonder jou (Guus Meeuwis), een single van Guus Meeuwis uit 2014
 Zonder jou (Sevn Alias), een single van Sevn Alias in samenwerking met Jairzinho uit 2016

Zie ook 
 Without You (doorverwijspagina)